Osoby o tym nazwisku:
 Adela Łubieńska – polska rysowniczka amatorka i graficzka
 Konstancja Łubieńska – polska literatka i publicystka
 Maria Cecylia Łubieńska – katolicka duchowna i historyczka
 Teresa Łubieńska – polska hrabina, działaczka społeczna